Аббревиатура MDA может означать:

 3,4-метилендиоксиамфетамин — психоактивное вещество амфетаминового ряда.
  малоновый диальдегид (MDA)  маркер перекисного окисления липидов.

 Mail delivery agent — агент доставки электронной почты.
 Minimum descend altitude — минимальная высота снижения.
 MDA () — первый видеоадаптер компьютеров IBM PC.
 MDA () Архитектура, управляемая моделью — создаваемая консорциумом OMG разновидность концепции «Разработка, управляемая моделями»: модельно-ориентированного подхода к разработке программного обеспечения.
 Maternally Derived Antibodies - материнские антитела.
 Multiple Displacement Amplification - амплификация со множественным замещением цепи.
 Multiple Discriminant Analysis - множественный дискриминантный анализ.
 MDA — код Республики в Списке кодов Международного Олимпийского Комитета. По ISO 3166-1 трёхбуквенный код Молдавии MDA''' и двухбуквенный код MD.

См. также 
  — аббревиатура и топоним.